

Geografia 
 See – comune del Tirolo (Austria)
 See – distretto del Canton Friburgo (Svizzera)
 See – lago o mare in lingua tedesca, presente in molti toponimi

Persone 
 Elliott See (1927-1966) – astronauta statunitense
 Klaus von See (1927-2013) – storico tedesco
 Lee See-Dong (1921-1984) – calciatore sudcoreano, di ruolo difensore
 Léon Sée (1877-1960) – schermidore francese
 Thomas Jefferson Jackson See (1866-1962) – astronomo statunitense
 Wayne See (1923) – ex cestista statunitense

Televisione 
 See – serie televisiva

Sigle 
 Società Europea di Edizioni, editore del Il Giornale
 Solidarietà energetica europea, accordo energetico europeo
 Spazio economico europeo, accordo economico tra i paesi dell'Unione europea, la Norvegia e l'Islanda
 Stanford Engineering Everywhere – iniziativa di condivisione di materiali didattici avviata dalla Stanford University

Codici 
 SEE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Diego/Gillespie (California), Stati Uniti d'America
 see – codice ISO 639-3 della lingua seneca
 SEE – codice ISO 3166-2:VU di Shefa (Vanuatu)

Musica 
 See – album dei The Rascals

Altri progetti